Le mot nerf est un terme qui est utilisé dans plusieurs domaines :
 En anatomie, un nerf désigne un regroupement d'axones, issus de cellules nerveuses.
 Les « nerfs » dans la viande sont du tissu conjonctif (tendons, ligaments).
 En mathématiques :
 en topologie, un nerf d'un recouvrement est un ensemble simplicial particulier.
 en théorie des catégories, le nerf d'une petite catégorie est un ensemble simplicial construit à partir de ses objets et de ses morphismes.
 En reliure, le terme nerf s'applique à des ficelles ou bandes de cuir sur lesquelles le livre est cousu, et qui font saillie sur le dos.
 Dans le langage des jeux en ligne, un nerf est une diminution de la puissance d'une entité ou de la difficulté d'une action à réaliser.
 En informatique, NeRF est l’abréviation de Neural Radiance Field

Autres 
 Nerf est une marque de jouets réputée pour ses fusils à fléchettes en mousse
 le nerf, une espèce de Star Wars